The Silent Rider – film del 1918 diretto da Clifford Smith
The Silent Rider – film del 1927 diretto da Lynn Reynolds